Die Comarca Serranía de Guadalajara ist eine der vier Comarcas in der Provinz Guadalajara der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.

Sie umfasst 85 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptort Sigüenza.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Comarcas in Spanien

Comarca in Guadalajara